Дми́трий Арка́дьевич Налбандя́н (, Тифлис, Российская империя — 2 июля 1993, Москва, Россия) — советский, армянский -живописец, мастер портрета, . Народный художник СССР (1969). Герой Социалистического Труда (1976). Лауреат Ленинской премии (1982) и двух Сталинских премий (1946, 1951). Лауреат премии имени Джавахарлала Неру (1970)

Один из наиболее известных официальных портретистов советской эпохи.

Биография 
Дмитрий Налбандян родился а в Тифлисе (ныне Тбилиси). 

В 1924—1929 годах учился в Тбилисской академии художеств у Е. Е. Лансере и Е. М. Татевосяна, после чего работал художником-мультипликатором в «Госкинопроме Грузии» и на Одесской киностудии. Художник-карикатурист в газетах Грузии (1929). 

В 1931 переехал в Москву. В 1931—1934 годах — мультипликатор студии «Межрабпомфильм» (ныне киностудия имени М. Горького). Участвовал в выпуске «Окон АрмТАГ» в Ереване (1941—1944).

Получил известность прежде всего как мастер советского парадного портрета, хотя также работал в жанрах пейзажа и натюрморта. Создал портреты многих представителей советской партийной элиты (в том числе И. В. Сталина, Н. С. Хрущёва, Л. И. Брежнева), за что в художественных кругах его называли «Первая кисть политбюро». 

Академик АХ СССР (1953; член-корреспондент 1947). Член Президиума АХ СССР (1974—1993). Член Союза художников СССР.

Член ВКП(б) с 1948 года.
 

Умер 2 июля 1993 года в Москве от острой сердечной недостаточности. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 
 Сестра — Арпеник Налбандян (1916—1964), художница. Заслуженный художник Армянской ССР (1956).

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1976)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1951)
 Народный художник Армянской ССР (1965)
 Народный художник СССР (1969)
 Ленинская премия (1982) — за серию картин, посвящённых В. И. Ленину
 Сталинская премия первой степени (1946) — за портрет И. В. Сталина (1944—1945)
 Сталинская премия второй степени (1951) — за картину «Великая дружба» (1950) и за картину «Власть Советам — мир народам» (1950, с соавторами)
 Орден Ленина (1976)
 Орден Октябрьской Революции (22 августа 1986)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «В память 800-летия Москвы»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Премия имени Джавахарлала Неру (1970). 
 Золотая медаль АХ СССР (1978) — за групповой портрет деятелей армянской культуры «Вернатун».

Выставки 
 1977 — Япония
 1977 — Финляндия
 1979 — Париж
 1983 — Лион
 1993 — Москва, Центральный выставочный зал «Манеж»
 2006 — Москва, Новый Манеж.

Работы 
Произведения художника хранятся в Третьяковской галерее, Музее современной истории России, Русском музее. Один из автопортретов художника находится в галерее Уффици (Флоренция).

 «Сталин в Батумской типографии»
 «Великая дружба» (1950)
 «Выступление С. М. Кирова на 17-м съезде партии» (1935, Музеи Московского Кремля);
 «Торжественный приём в Кремле 24 мая 1945 года»
 «Власть Советам — мир народам» (с соавторами: В. Н. Басов, Н. П. Мещанинов, М. А. Суздальцев, В. А. Прибыловский; 1948—1950, Ульяновский областной художественный музей);
 «Накануне Октябрьской революции» (1970—1973, Большой Кремлёвский дворец, Москва)
 «Вернатун» (1974—1976)
 «В. И. Ленин и Н. К. Крупская в деревне Кашино с народом»
 «Л. И. Брежнев на Малой земле» (1975, ГРМ)

Портреты 
 А. Исаакяна (1940, Картинная галерея Армении, Ереван),
 С. Микаеляна (1969, частная коллекция, Гюмри),
 И. В. Сталина (1945, ГТГ)
 В. И. Соболевой-Белинской — последний портрет работы Д. А. Налбандяна (1993)

Музеи 
В 1992 году художник передал в дар городу Москве часть коллекции своих произведений, на базе которой Правительство Москвы постановило создать «Музей-мастерскую народного художника СССР Д. А. Налбандяна». Впоследствии эта коллекция пополнилась рисунками и живописными этюдами, которые подарила музею сестра художника — Маргарита Налбандян. В настоящее время этот музей-мастерская является структурным подразделением Музейно-выставочного объединения «Манеж».

Литература 
 Каталог выставки Д. А. Налбандяна. — М., 1968;
 Лапунова Н. Ф. Дмитрий Аркадьевич Налбандян / Н. Ф. Лапунова. — Москва: Советский художник, 1968. — 163 с.: ил. 5. 
 Выставка произведений Дмитрия Аркадьевича Налбандяна. К 70-летию со дня рождения. Каталог / Сост. Т. Г. Роттерт; вступ. ст. А. Парамонов. — М. : Искусство, 1976. — 71 с.: ил.

 Парамонов А. В. Дмитрий Аркадьевич Налбандян, народный художник СССР. — М.: Искусство, 1976. — 206 с.: ил.
 Парамонов А. В. Дмитрий Налбандян : Альбом. — М.: Изобразительное искуство, 1986. — 324 с.

Примечания

Ссылки 

 Дмитрий Налбандян на сайте Галереи Леонида Шишкина 
 Биографии художников
 Картины Дмитрия Налбандяна на открытках. Собрание открыток с репродукциями картин российских и зарубежных художников на сайте «PINAKOTEKA.ru»
 Время Дмитрия Налбандяна
 Музей-мастерская народного художника СССР Д. А. Налбандяна.

Выпускники Тбилисской академии художеств
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Художники-соцреалисты Армении
Художники-жанристы России
Художники-жанристы Армении
Художники-портретисты СССР
Художники-портретисты России
Художники-портретисты Армении
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты России
Художники-пейзажисты Армении
Художники-карикатуристы СССР
Художники-карикатуристы Грузии
Мастера натюрморта России
Мастера натюрморта СССР
Мастера натюрморта Армении
Художники-мультипликаторы
Члены Союза художников СССР
Действительные члены Академии художеств СССР
Члены КПСС
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на Новодевичьем кладбище